Targa-dak, een soort dakconstructie bij cabrioletauto's
Truevision TGA, een bestandsindeling voor afbeeldingen
Targa (computerfabrikant), een Duitse computermaker
Targa (software), een geavanceerd computerprogramma waarmee diverse soorten DDoS-aanvallen kunnen worden uitgevoerd
Targa (muzieklabel), een sublabel van het Italiaanse label Durium